Sezon 1987/1988 Pucharu Świata w kombinacji norweskiej rozpoczął się 18 grudnia 1987 w austriackiej miejscowości Bad Goisern, zaś ostatnie zawody z tego cyklu zaplanowano w fińskim Rovaniemi, 25 marca 1988 roku. 

Zawody odbyły się w 5 krajach: Austrii, Finlandii, Norwegii, Szwajcarii oraz Szwecji.

Obrońcą Pucharu Świata był Norweg Torbjørn Løkken. W tym sezonie triumfował Austriak Klaus Sulzenbacher, który wygrał 4 z 7 zawodów.

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Linki zewnętrzne 
 Kalendarz zawodów
 Zestawienie końcowe
 Wyniki Pucharu Narodów 

Puchar Świata w kombinacji norweskiej
1987 w sportach zimowych
1988 w sportach zimowych